Diary of a Wimpy Kid (em Brasil: Diário de um Banana: Faça Você Mesmo; em Portugal: O Diário de um Banana... e o Meu) é um livro escrito e ilustrado pelo autor norte-americano Jeff Kinney, parte da série Diary of a Wimpy Kid''.

A história baseia-se em Greg Heffley que no seu dia-a-dia tem que lidar com os seus irmãos Rodrick e Manny, os seus pais e a escola. Além disso tem o desejo de se tornar famoso e popular.

Ligações externas 
 

Livros de 2008
Diary of a Wimpy Kid